Otterburn (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Otterburn (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland